Der Syed Modi Memorial India Grand Prix Gold 2011 im Badminton fand vom 20. bis zum 25. Dezember 2011 in Lucknow statt. Er ist nicht zu verwechseln mit den India Open 2011, welche Ende April 2011 ausgetragen wurden.

Austragungsort 
 Babu Banarasi Das Indoor Stadium, Lucknow

Sieger und Platzierte

Endrundenergebnisse

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Weblinks 
 tournamentsoftware.com

2011
BWF Grand Prix 2011
Badmintonwettbewerb in Lucknow